Toledo Museum of Art, museu d'art a Toledo (Ohio)
 Telefonia Mòbil Analògica
 Soiuz-TMA (de les sigles en rus Транспортный Модифицированный Антропометрический, Transport Modificat Antropomètric), versió de la nau espacial Soiuz
 TMA-1 (de l'anglès Tycho Magnetic Anomaly 1, Anomalia Magnètica de Tycho 1), famós monòlit aparegut a l'obra d'Arthur C. Clarke, Odissea de l'espai
 Trimetoxianfetamina, isòmer d'una família de psicòtrops propers a la fenetilamina
 Terminal Manoeuvring Area, àrea de l'espai aeri que envolta un aeroport.